Stone Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Stone Branch (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Stone Branch (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Stone Branch (Kentucky), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Stone Branch (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Stone Branch (Tennessee), Fluss im Bundesstaat Tennessee

Stone Branch ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stone Branch (West Virginia), unincorporated community im Logan County, West Virginia